Mit Magnetzünder kann gemeint sein
 ein Verbrennungsmotor mit Magnetzündung, siehe Zündung (Verbrennungsmotor)
 ein Zündmechanismus für Sprengwaffen, besonders Torpedos und Seeminen, siehe Magnetzünder (Waffe).